Ring Frei () — четвёртый студийный альбом немецкой рок-исполнительницы LaFee. В поддержку альбома было выпущено 2 официальных сингла.

Список композиций

Чарты

Примечания